Municipio de Camden puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Camden (condado de Schuyler, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Schuyler.
 Municipio de Camden (condado de Hillsdale, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Hillsdale.
 Municipio de Camden (condado de Carver, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Carver.
 Municipio de Camden (condado de DeKalb, Misuri), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Camden (condado de Ray, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ray.
 Municipio de Camden (condado de Lorain, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lorain.